Ла Пасторија има више значења:

 Ла Пасторија (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пасторија (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пасторија (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пасторија (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пасторија (Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пасторија (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пасторија (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пасторија (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пасторија (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пасторија (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пасторија (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пасторија (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику